Ariberto – variante del nome proprio di persona italiano maschile Erberto
Ariberto – vescovo di Vicenza
Ariperto I – duca di Asti
Ariperto II – re dei Longobardi
Ariberto da Intimiano – arcivescovo di Milano
Ariberto di Anhalt – duca di Anhalt

Pagine correlate
Ariperto